La finale de la Coupe UEFA 1995-1996 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour se déroulant les  et , respectivement à l'Olympiastadion de Munich, en Allemagne, et au Parc Lescure de Bordeaux, en France.

Elle oppose l'équipe allemande du Bayern Munich aux Français des Girondins de Bordeaux. Le match se termine sur une victoire des Munichois sur le score de 5 buts à 1 (2-0 à l'aller, 3-1 au retour), ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur cinquième titre européen après leurs victoires en Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe en 1967 et en Coupe d'Europe des Clubs Champions en 1974, 1975 et 1976.

Il s'agit de la seule finale de Coupe UEFA des années 1990 à laquelle aucune équipe italienne n'est qualifiée.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 1995-1996
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1995-1996

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1995-1996

1995-1996
Compétition de football à Munich
Événement sportif à Bordeaux
Sport en mai 1996
Football en France en 1996
Sport en Allemagne en 1996
Face-à-face du Bayern Munich
Face-à-face des Girondins de Bordeaux